Походить від  — вищий.
 Суперіор — у ордені єзуїтів титул завідувача монастиря, орденської провінції або якщо це генеральний суперіор (Generalsuperior) — усього католицького ордена. Див. також пріор
 Суперіор в анатомії — одне з означень положення та напрямку, означає зверху
 Superior Coach Corp. — американський виробник автобусів, швидких та катафалків
 Superior Hotel — п'ятизірковий готель у Харкові
 Standard Superior — назва автомобіля, що виготовлявся в Німеччині з 1933 по 1935 роки, можливо він навіяв ідею дизайну жука

Топонім

Супіріор або Суперіор () — англомовний топонім.

Округи США
 Суперіор (Аризона)
 Суперіор (Колорадо)
 Суперіор (Айова)
 Суперіор (Монтана)
 Суперіор (Небраска)
 Суперіор (Вісконсин)
 Суперіор (Вайомінг)
 Суперіор (Мічиган)

Населені пункти США
 Супіріор — місто, штат Аризона
 Супіріор — місто, штат Колорадо
 Супіріор — місто, штат Айова
 Супіріор — місто, штат Монтана
 Супіріор — місто, штат Небраска
 Супіріор — місто, штат Вісконсин
 Супіріор — місто, штат Вісконсин
 Супіріор — місто, штат Вайомінг
 Супіріор — селище, штат Вісконсин